Rosetta hace referencia a varios artículos:

Lenguas
Piedra de Rosetta Piedra de granito donde se halla una inscripción en jeroglífico, demótico y griego.
Proyecto Rosetta, que aspira a recopilar todas las lenguas actualmente en peligro de desaparición.

Espacio
Rosetta (sonda espacial), lanzada por la Agencia Espacial Europea con el módulo de aterrizaje Philae para orbitar alrededor del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko.

Lugares
Rosetta (Egipto), también conocida como Rashid, la ciudad donde se encontró la Piedra de Rosetta.

Software
Rosetta (software), software de emulación desarrollado por Transitive Corp. para Apple Computer.
Rosetta@home, proyecto de computación distribuida para la predicción estructural proteica.
Rosetta Stone (software), un programa para aprender idiomas.

Ficción
Rosetta (película), filme franco-belga dirigida por los hermanos Dardenne y estrenado en 1999.
Rosetta (personaje de Nintendo), aparecido por primera vez en Super Mario Galaxy.

Música
Rosetta (banda), procedente de Filadelfia, Pensilvania.